Lo sciopero delle mogli (Politics) – film del 1931 diretto da Charles Reisner
Lo sciopero delle mogli (The Second Greatest Sex) – film del 1955 diretto da George Marshall